Tierra del Fuego (película) puede referirse a:

 Tierra del Fuego, película de 2000 del director chileno Miguel Littin.
 Tierra del Fuego, película de 1948 del director argentino Mario Soffici.